Клэр Хэ́милтон (; род. 31 января 1989, Локерби, Шотландия) — шотландская кёрлингистка, ведущий в команде Великобритании на Олимпийских играх 2014 года.

Биография 
Выросла в Локерби, где в Академии Локерби начала изучать фармацевтику, позднее переехав в Глазго и продолжив обучение по специальности в Университете Стратклайда.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : золото (), серебро (, ).
 Зимняя Универсиада: золото (2011).
 : золото (, , ), бронза (, ).

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты Шотландии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы мира по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу